Rankstjärnarna är en grupp småsjöar i Tärna socken, Lappland och Storumans kommun :

Rankstjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728021-150286), sjö i Storumans kommun, 
Rankstjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728043-150243), sjö i Storumans kommun, 
Rankstjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728054-150351), sjö i Storumans kommun, 

Insjöar i Umeälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Storumans kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn